Axel Lindström, född 25 januari 1996 i Malmö, är en svensk ishockeyspelare som för närvarande spelar för Troja-Ljungby i Hockeyettan. Lindströms moderklubb är Limhamn HK, men som junior spelade han även för Malmö Redhawks. Som senior började han spela med BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Efter tre säsonger gick han över till Karlskrona HK och fortsatte spela med dem även efter att de tvångsförflyttats till Hockeyettan. I Hockeyettan värvades han över till Nybro Vikings för deras satsning att nå Hockeyallsvenskan. Säsongen därpå värvades han över till IF Troja-Ljungby.

Klubbkarriär

Källor

Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i IF Troja-Ljungby
Spelare i Karlskrona HK
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Västerviks IK
Svenska ishockeyspelare
Män
Födda 1996
Levande personer
Idrottare från Malmö
Svenska idrottare under 2000-talet